

Geografia
 Bruzzano – quartiere della periferia nord di Milano, appartenente al Municipio 9
 Bruzzano Zeffirio –  comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria

Persone
 Luigi Bruzzano – patriota e scrittore italiano
 Marco Bruzzano – ex calciatore italiano